Peter Zaremba (1909-1994), athlète américain
 Peter Zaremba, chanteur et musicien américain